De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2004 werden op 20, 21 en 22 februari 2004 gereden op de ijsbaan John Rose Minnesota Oval te Roseville (Verenigde Staten).

De Japanse Eriko Ishino en de Canadees Justin Warsylewicz werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens

Ploegenachtervolging

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 2004
Schaatsen in de Verenigde Staten
 2004
Sport in Minnesota
Schaatsen